Uno de los problemas clásicos de la geografía es determinar qué y cuál es el espacio regional, o región. Una región es un espacio que se organiza de forma homogénea y de manera diferenciada.

Según el criterio que se utilice para dar coherencia al espacio tendremos un tipo de región u otro. Estos criterios dependen de la escala, por lo que todo bien todo bien frecuentemente las regiones están solapadas. Se puede distinguir entre: región natural, histórica, económica, urbana, etc. Dado el carácter multidisciplinar de la geografía, y de las distintas escalas y espacios que utilizamos, los fenómenos se distribuyen en las regiones solapándose unos con otros. Es prácticamente imposible que a una región geográfica la podamos definir por todos los criterios. Debemos, pues, elegir un fenómeno dominante para definir las regiones en el espacio.

El estudio de la región tuvo gran importancia en la geografía de Paul Vidal de la Blache, pero su rígido concepto de región tendió a provocar anquilosamiento de su geografía.

Términos de geografía